Никола Тодоров Каназирев е български възрожденски деец и революционер.

Биография 
Никола Каназирев е роден през 1841 година в Мехомия, тогава в Османската империя. Син е на Тодор Каназирев и внук на Ерсен Каназирев - видни възрожденци и борци за утвърждаване на българщината в Разлога. Подобно на баща си Никола Каназирев е член на Мехомийската българска община. Влиза в основания от Васил Левски революционен комитет в Мехомия през 1869 година. Участва в подготовката на въстание в 1876 година. След разкрития на властите е задържан и затворен в Неврокоп. В края на 1896 година в къщата на Никола Каназирев Гоце Делчев основава мехомийския революционен комитет, в който влизат синовете му Иван и Владислав. Другият му син Владимир е военен и деец на ВМОК, Петър Каназирев е виден търговец и дарител, а дъщерите му Мария, Ана, Райна и Елена са учителки.

В 1909 година Никола Каназирев дарява на общината нива за построяване на нова църква в Мехомия.

Родословно дърво

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Български предприемачи от Македония
Каназиреви
Български търговци
Родени в Разлог
Починали в Разлог